Открытый чемпионат Венгрии по теннису среди женщин 2019 () — женский профессиональный теннисный турнир, проходивший в Будапеште в 2019 году с 18 по 24 февраля на закрытых хардовых кортах. В период с 2009 года по 2013 год и с 2017 по настоящий момент относится к категории WTA International с призовым фондом в 250 тысяч долларов США при турнирной сетке, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Сеянные игроки одиночного турнира

 1 Рейтинг учтён на 11 Февраля 2019 года

Спортсменки, получившие уайлд-кард:
  Фанни Столлар
  Ига Свёнтек
  Грета Эрн

Спортсменки, победители квалификации:
  Исалин Бонавентюре
  Тереза Смиткова
  Ига Свёнтек
  Георгина Гарсия Перес
  Наталья Вихлянцева
  Грета Арн
Спортсменки, счастливые проигравшие в квалификации (LL):
  Виктория Томова

Сеянные игроки парного турнира 

 1 Рейтинг учтён на 11 Февраля 2019 года
Пары, получившие "уайлд-кард":
  Анна Бондар  /  Далма Галфи 
  Река-Луца Яни /  Корнелия Листер

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Парный турнир

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Венгрия
Теннис
Февраль 2019 года
2019